Cet article relate le parcours de l'équipe de Pologne de football lors du Championnat d'Europe de football 2016 organisé en France du 10 juin au .

Effectif

Encadrement

Qualification 

La Pologne termine deuxième du groupe D derrière l'Allemagne.

|}

Matchs de préparation

Phase finale 

La Pologne se trouve dans le groupe C avec l'Allemagne, l'Ukraine et l'Irlande du Nord. 

La Pologne débute l'Euro 2016 avec une victoire 1-0 contre l'Irlande du Nord avant de faire 0-0 contre l'Allemagne, dans le choc du groupe C. Après cette rencontre, le sélectionneur polonais, Adam Nawalka, déclare qu'il s'agit d'« un résultat logique ».

Lors de la dernière journée du groupe C, la Pologne bat l'Ukraine 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale. À l'issue de ce premier tour, la Pologne termine deuxième du groupe C derrière l'Allemagne avec 7 points.

 

|}

Premier tour - groupe C

Pologne - Irlande du Nord

Allemagne - Pologne

Ukraine - Pologne

Huitième de finale

Suisse - Pologne

Quart de finale

Pologne - Portugal

Références 

Pologne
Football en Pologne en 2016
Championnat d'Europe 2016